Шаклеин, Анатолий Николаевич - чемпион мира по хоккею с мячом 1963 года.
 Шаклеин, Николай Иванович — бывший губернатор Кировской области.
 Шаклеин, Владимир Андреевич (1937—2012) — российский правозащитник.